Ranharting ist der Ortsname von

 Ranharting (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Ranharting (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern